Боске может означать:

Персоналии 
 Ален Боске — французский писатель и драматург.
 Амели Боске — французская писательница.
 Бернард дю Боске — французский кардинал.
 Винсенте дель Боске — испанский футболист, тренер.
 Даниил Исаакович де Боске (Де Боскет, Дебоскет; 1703 — ?) — российский военный инженер французского происхождения, генерал-аншеф (1766).
 Эмиль Боске — бельгийский пианист.
 Пьер Франсуа Жозеф Боске — французский военный деятель, маршал Франции (1856).
 Хуан Альмейда Боске — кубинский революционер, военный и политический деятель.

Составные фамилии 
 Ромеро Боске, Пио (1860—1935) — президент Сальвадора с 1 марта 1927 по 1 марта 1931.

География 
 Боске — округ Техаса.

См. также 
 Боскеднан
 Боскер
 Боскет